Abbazia di San Pietro in Valle – nel comune di Ferentillo (TR)
 Chiesa di San Pietro in Valle – nel comune di Fano (PU)
 Chiesa di San Pietro in Valle – nel comune di Gazzo Veronese (VR)